Мальме ФФ () — шведський футбольний клуб з міста Мальме.

Історія 
Заснований 24 лютого 1910 року. Разом із ІФК Гетеборг і АІК Стокгольм входить у так звану класичну «Велику Трійку» шведського клубного футболу. 

Найвищим досягненням клубу на міжнародній арені є вихід у фінал Кубка європейських чемпіонів, де «Мальме» зазнав поразки від «Ноттінгем Форест» з рахунком 0:1.

Вболівальники 
Футбольний клуб Мальме ФФ має надчисленну армію вболівальників у Швеції. Вона складається з окремих фан-клубів, зокрема найбільший серед них — MFF Support, що був заснований в 1992 році. Головним в організації є Магнус Ерікссон.

Проте не треба забувати про ще один тип вболівальників, найвідданіших фанів — ультрас. Головна група іменується Supras Malmo (швед. Супрас Мальме), яка була заснована у 2003 році. Супрас — це поєднання слів "саппортерс" і "ультрас". SM'03 є також найбільш численною групою ультрас "небесно-блакитних". Ще одна "контора" фанатів Мальме - Rex Scania. Самі ультрас клубу позиціонують себе як "аполітичні та ті, що не сприймають расизм". Тобто для них футбол лишається поза політикою. Головним ворогом команди зі шведської "Великої трійки" є клуб Гельсінгборгс ІФ через близьке розташування Мальме та Гельсінгборга.

Склад

Досягнення 
 Чемпіон Швеції (22): 1943-44, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1952-53, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021
 Володар Кубка Швеції (15): 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1977/1978, 1979/1980, 1983/1984, 1985/1986, 1988/1989, 2021/2022
 Володар Суперкубка Швеції (2): 2013, 2014
 Фіналіст Кубка європейських чемпіонів (1): 1979
 Фіналіст Міжконтинентального кубка (1): 1979

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Кубок європейських чемпіонів

35 матчів, 12 перемог, 10 нічиїх, 13 поразок, різниця м'ячів 40-51.

Ліга чемпіонів УЄФА

60 матчів, 21 перемога, 13 нічиїх, 26 поразок, різниця м'ячів 65-97.

Кубок кубків УЄФА

22 матчі, 9 перемог, 7 нічиїх, 6 поразок, різниця м'ячів 38-18.

Кубок ярмарків

8 матчів, 1 нічия, 7 поразок, різниця м'ячів 4-24.

Кубок УЄФА

38 матчів, 16 перемог, 5 нічиїх, 17 поразок, різниця м'ячів 49-46.

Ліга Європи УЄФА
 

52 матчі, 21 перемог, 11 нічиїх, 20 поразок, різниця м'ячів 82-65.

 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу.
 F — фінал.
 Q, 1Q, 2Q, 3Q — кваліфікаційні раунди.
 PO — плей-офф.
 Gr — груповий турнір.
 1R — перший раунд.

Разом: 215 матчів, 79 перемог, 47 нічиїх, 89 поразок, різниця м'ячів 278-301.

Відомі гравці 
  Тобіас Мальм
  Даніель Ларссон
  Маркус Русенберг
  Златан Ібрагімович

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  
 Сторінка на офіційному сайті SvFF  

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1910
Спорт у Мальме